Il singolare  dell'AEGON Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Kateryna Bondarenko era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Magdaléna Rybáriková ha vinto in finale contro Li Na, 6–0, 7–6(2)

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jie Zheng (terzo turno)
 Kaia Kanepi (Infortunata)
 Aleksandra Wozniak (terzo turno)
 Li Na (finale)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Ekaterina Makarova (secondo turno)
 Francesca Schiavone (terzo turno)
 Sara Errani (secondo turno)

 Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Anne Keothavong (secondo turno)
 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Magdaléna Rybáriková (campione)
 Roberta Vinci (terzo turno)
 Aravane Rezaï (terzo turno)
 Melinda Czink (quarti)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

AEGON Classic 2009